G9 ou G09 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS G9 un sous-marin de la Royal Navy ;
 HMS Quilliam (G09), un destroyer de la Royal Navy.

Informatique et télécommunications  
 Institut G9+,  think tank (« réservoir d'idées ») français dans le domaine des technologies de l'information et de la communication.

Mode 
 G9, un type de Veste Anglaise, pour le golf avec Tartan à l'intérieur.

Photographie 
 Canon PowerShot G9, un appareil photo numérique de Canon.

Science 
Chimie
 Éléments du groupe 9, en chimie.

Médecine
 Séquelles d'affections inflammatoires du système nerveux central (G09), d'après la classification internationale des maladies.

Transport 
Automobile 
 XPeng G9, un modèle du constructeur chinois XPeng.

Aviation
 .

Chemins de fer
 G9 ex-Prusse, des locomotives allemandes qui roulèrent également en Belgique, en Pologne et en Union Soviétique

Route
  Route nationale slovène G9 reliant Ptuj à la frontière croate.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres